РД — многозначное обозначение и аббревиатура.

Аббревиатура 

 Ракетный двигатель — разновидность реактивного двигателя, источник энергии и рабочее тело которого находится в самом средстве передвижения.
 РД-8 — рулевой четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель однократного включения.
 РД-0110 — четырёхкамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде.
 РД-0110Р — жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде.
 РД-0120 — жидкостный ракетный двигатель, работающий на жидком водороде и жидком кислороде.
 РД-0124 — четырёхкамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде.
 РД-0146 — безгазогенераторный жидкостный ракетный двигатель, разработанный Конструкторским бюро химавтоматики в Воронеже.
 РД-0150 — безгазогенераторный жидкостный ракетный двигатель.
 РД-0237 — жидкостный ракетный двигатель с вытеснительной системой подачи.
 РД-0410 — первый и единственный советский ядерный ракетный двигатель.
 РД-107 — советский жидкостный ракетный двигатель, созданный для межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в ОКБ-456.
 РД-108 — советский жидкостный ракетный двигатель, модификация РД-107 с четырьмя рулевыми камерами для использования на центральных блоках ракет.
 РД-120 — советский жидкостный ракетный двигатель, разработанный НПО «Энергомаш» в 1985 году.
 РД-170 — советский жидкостный ракетный двигатель, разработанный КБ «Энергомаш».
 РД-173 — российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный КБ «Энергомаш».
 РД-180 — советский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа.
 РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа, работающий на экологическом ракетном топливе.
 РД-193 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа, созданный в «НПО Энергомаш».
 РД-253 — российский жидкостный ракетный двигатель производства НПО «Энергомаш».
 РД-264 — советский четырёхкамерный жидкостный ракетный двигатель замкнутого цикла на высококипящих компонентах топлива.
 РД-270 — советский жидкостный ракетный двигатель производства ОКБ-456.
 РД-301 — советский высокоэффективный жидкостный ракетный двигатель.
 РД-701 — российский жидкостный ракетный двигатель производства НПО «Энергомаш».
 РД-843 — украинский жидкостный ракетный двигатель, который работает на топливной паре НДМГ и АТ.
 РД-857 — советский жидкостный ракетный двигатель, разработанный в КБ-4 ОКБ-586.
 Реактивный двигатель — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.
 РД-3 — советский турбореактивный двигатель, разработанный в 1949 году в ОКБ-300.
 РД-7 — советский одновальный турбореактивный двигатель.
 РД-9 — советский турбореактивный двигатель, разработанный в 1952—1955 годах в ОКБ-300.
 РД-33 — двухконтурный двухвальный турбореактивный двигатель с форсажной камерой.
 РД-36 — серия авиационных турбореактивных двигателей, разработанных в ОКБ-36.
 РД-38 — одновальный одноконтурный турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги.
 РД-41 — одновальный одноконтурный турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги.
 РД-45 — первый советский турбореактивный двигатель, производившийся серийно.
 РД-500 — советский авиационный турбореактивный двигатель.
 РД-1700 — российский турбореактивный двухконтурный двигатель, предназначенный для учебно-тренировочного самолёта МиГ-АТ.
 Рериховское движение — новое религиозное движение, основанное на учении Н. К. и Е. И. Рерих.
 РД («рекорд дальности», более известен как АНТ-25) — советский цельнометаллический однодвигательный низкоплан с большим удлинением крыла.
 Рулёжная дорожка — специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов часть лётного поля.
 Рюкзак десантника — советские и российские образцы десантных ранцев (РД-54, РД-98, РД-2005 и т. д.)
 Республика Дагестан — субъект Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа.
 РД — руководящий документ.

Обозначения 
 РД-600 — малоразмерный высокоэкономичный турбовальный двигатель, предназначенный для средних многоцелевых вертолётов.

См. также 
 Рд